Amphoe Bang Sao Thong (Thai: , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Samut Prakan. Die Provinz Samut Prakan liegt in der Zentralregion von Thailand am südöstlichen Stadtrand von Bangkok.

Geographie 
Samut Prakan gehört zur Metropolregion Bangkok, der Übergang zwischen den beiden Städten ist fließend.

Nachbarkreise sind (von Norden im Uhrzeigersinn) Lat Krabang (ein Distrikt von Bangkok) sowie die Amphoe Bang Bo und Bang Phli der Provinz Samut Prakan.

Geschichte 
Von 1992 bis 1993 entstand die „Neue Stadt Bang Phli“ (Thai: Mueang Mai Bang Phli) als ein Wohngebiet für Familien mit höherem Einkommen. Das Gebiet rund um die Stadt, bestehend aus drei Tambon, wurde dann vom Amphoe Bang Phli abgetrennt und am 1. April 1995 zunächst als „Zweigkreis“ (King Amphoe) eingerichtet.

Mit der Veröffentlichung in der Royal Gazette „Issue 124 chapter 46“ vom 24. August 2007 erhielt Bang Sao Thong offiziell den vollen Amphoe-Status.

Die neue Stadt besteht aus etwa 20.000 Einfamilien-Häusern, in denen über 100.000 Menschen wohnen können. Direkt östlich des Stadtkerns gibt es ein Einkaufszentrum, die Verwaltungsgebäude der Stadt befinden sich wiederum östlich des Einkaufszentrums.

Bildung 
In Amphoe Bang Sao Thong befindet sich der Campus Suvarnabhumi der privaten Assumption-Universität (Thailand).

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Bang Sao Thong ist in drei Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 39 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Bang Sao Thong (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Bang Sao Thong, Sisa Chorakhe Yai.

Außerdem gibt es drei „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Bang Sao Thong (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Bang Sao Thong.
 Sisa Chorakhe Noi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sisa Chorakhe Noi.
 Sisa Chorakhe Yai (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Sisa Chorakhe Yai.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Bang Sao Thong